Suore di Maria Immacolata - congregazione religiosa di diritto pontificio fondata a Breslavia
 Suore di Maria Immacolata - congregazione religiosa di diritto pontificio fondata a Krishnagar